Терентьев, Василий:
 Терентьев, Василий Григорьевич (1899—1957) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Терентьев, Василий Петрович (1906—?) — один из организаторов советского военного приборостроения, лауреат Сталинской премии.